El término Yachay puede referirse a:

Yachay, ciudad del conocimiento, que alberga entre otras entidades a la universidad homónima, ubicada en la provincia de Imbabura (Ecuador); 
Yachay, universidad de investigación ecuatoriana, inaugurada en 2014; o
Yachay, empresa estatal ecuatoriana dedicada a administrar la ciudad del conocimiento.